gromada Żarów (1954), powiat świdnicki
 gromada Żarów (1954–1972), powiat świdnicki
 gromada Żarówka, powiat mielecki